Роман Щуренко:
 Щуренко, Роман Анатольевич (род. 1976) — украинский легкоатлет.
 Щуренко, Роман Иванович (1911—1974) — полный кавалер ордена Славы.